Сусумáн () е град в Магаданска област, Русия. Разположен е на брега на река Берельох, приток на Колима, на 384 km северозападно от Магадан. Административен център е на Сусумански район. Населението на града през 2016 г. е 4903 души.

История 
Името на селището произлиза от евенски език и означава „ветровита рекичка“. Основан е през 1936 г. във връзка с добива на злато. През 1950 г. получава статут на селище от градски тип, а през 1964 г. вече е град. По времето на сталинизма тук са работили основно затворници. В периода 1949 – 1956 г. тук работи един от най-големите трудови лагери (ГУЛАГ) в СССР – „Заплаг“. По това време е подслонявал 16 500 затворници.

Население 
Населението на града рязко спада след падането на съветския режим. През 1989 г. тук са живели 16 818 души, а през 2016 г. населението е едва 4903 души.

Климат 
Средната годишна температура в Сусуман е -12,7 °C, а средното количество годишни валежи е около 282 mm. Географската ширина на града и надморската височина от средно 650 m са причината за екстремно ниските температури през декември и януари. Рекордният температурен минимум измерен в Сусуман е -60.6 °C, а рекордният максимум е 21.1 °C.

Икономика 
Икономиката на града разчита основно на златодобивния комбинат „Сусуманзолото“. Близо до града се добиват и въглища.

Транспорт 
През Сусуман преминава Колимската магистрала, която предоставя целогодишен достъп до Магадан и Якутск. Градът разполага и с летище.

Галерия

Източници 

Градове в Магаданска област